Biechteler ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Biechteler (* 1956), deutscher Kommentator und Moderator
 Matthias Sigismund Biechteler (1668–1743), Salzburger Komponist und Hofkapellmeister